Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Detroit 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Betty Stöve che hanno battuto in finale Janet Wright e Joanne Russell 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Betty Stöve (Campionesse)
 Rosie Casals /  Françoise Dürr (quarti di finale)

 Margaret Court /  Virginia Wade (quarti di finale)
 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Detroit 1977